

Cinema
Fratelli di sangue (Thicker Than Water) – cortometraggio del 1935 con Stanlio e Ollio
Thicker Than Water – film del 1999
Thicker Than Water – film documentario del 2000

Musica
Thicker Than Water – album degli H2O

Televisione
Thicker Than Water – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1973
Thicker Than Water – film per la televisione del 1994
La vita segreta di mio padre  (Thicker Than Water) – film per la televisione del 2005